Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Autriche-Hongrie

États-Unis

France 
 d'infanterie
 d'infanterie territoriale
 d'artillerie

Inde britannique

Empire russe

URSS 
 
 

Homonymie d'unités militaires